Сёдзо Сасахара (яп. 笹原 正三; 28 июля 1929, Ямагата — 5 марта 2023) — японский борец вольного стиля, олимпийский чемпион и чемпион мира, призёр Кубка мира.

Биография 
Родился 28 июля 1929 года в Ямагате, окончил Университет Тюо.

В 1954 году Сёдзо Сасахара завоевал золотую медаль чемпионата мира в Токио.

Он начал заниматься борьбой в университете Тюо, служил знаменосцем японской команды на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне, выиграл золотую медаль весовой категории до 62 кг в соревнованиях по борьбе (вольный стиль и полулёгкий вес), а его специальность была «Матасаки». Он был национальным тренером по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио.

Он был вице-президентом Международной федерации борьбы, вице-президентом JOC, руководителем команды Летней Универсиады 1995 года вице-президентом японской команды на Олимпийских играх в Сиднее и был президентом Японской ассоциации борьбы с 1989 года по 2003 год. В 2006 году он был занесён в Зал славы Международной федерации борьбы.

Он также являлся вице-президентом Японской ассоциации олимпийцев.

Помимо борьбы, в 1980 году изобрел "связанный теннис", который представляет собой форму тенниса, в которой играют на корте небольшого размера, в следующем году основал Японскую ассоциацию тенниса и стал её первым председателем.

В октябре 2018 года золотая медаль Олимпийских игр в Мельбурне была передана в дар муниципальной коммерческой средней школе Ямагаты, альма-матер Сасахары. В отчёте также указано, что около четырёх лет назад у него был инсульт, и ему было трудно ходить и говорить.

Скончался в 0:11 утра 5 марта 2023 года. В возрасте 93 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Японии
Борцы полулёгкого веса
Члены Зала Славы FILA
Президенты Японской федерации борьбы